Сховище — приміщення чи споруда для зберігання чого-небудь, склад, комора
 Овочесховище
 Зерносховище
 Сховище вибухових речовин
 Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива
 Сховище даних — предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних
 Сховище з широким стовпчиком
 Вікісховище
 Сховище — вмістище для рідини; резервуар
 Водосховище
 Газове сховище
 Підземне сховище нафти, газу
 Шахтні сховища
 Сховище енергії на стисненому повітрі
 Сховище — місце де можна сховатися, захиститися від кого-, чого-небудь, укриття
 Бомбосховище
 Сховище цивільної оборони
 Сховище — схованка, потайник

Фільми 
 «Сховище 13» — американський науково-фантастичний телесеріал
 «Сховище» — американський містичний трилер дуету режисерів Манса Марлінда і Бйорна Стейна, який вийшов 2010 року.
 «Сховище» — американський трилер 2017 року

Див. також 
 Схов
 «Схованка» — американський трилер 2012 року

Джерело